Anoritooq bezeichnet:
 Anoritooq, Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Anoritooq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Anoritooq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Anoritooq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Anoritooq (Bucht, bei Anaa), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Anoritooq (Bucht, bei Appat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Anoritooq (Bucht, bei Oqaatsut), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Anoritooq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Anoritooq (Bucht, Sisimiut), Bucht īm Distrikt Sisimiut, Grönland
 Anoritooq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland